Prva hrvatska odbojkaška liga za sezonu 1998./99. je predstavljala osmo izdanje najvišeg ranga odbojkaškog prvenstva Hrvatske. 
Sudjelovalo je deset klubova, a prvak je osmi put zaredom bila Mladost iz Zagreba.

Konačni poredak

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1999/2000, Zagreb, 2000.

Poveznice 
 2. liga 1998./99.

1998-99